

Ровне — селище у Виборзькому районі Ленінградської області.

Ровне — село в Гуменському окрузі Пряшівського краю.
 Ровне — село, громада в окрузі Рімавска Собота, Банськобистрицький край.
 Вельке Ровне — село в окрузі Битча Жилінського краю.
 Ледницьке Ровне — село, громада округу Пухов, Тренчинський край.

Див. також 
 Рівне (значення)